Маврово може да се отнася за:

 Маврово, село в община Маврово и Ростуше, Северна Македония;
 Маврово, национален парк в Северна Македония;
 Маврово, ски-курорт в Северна Македония;
 Маврово, днес Маврохори, село в дем Костур, Гърция;
 Мавруда, село в дем Бешичко езеро, Гърция, със старо име Маврово;
 Маврово, местност в Смолика, З от Жужел.

 Вижте също
 Мавровско езеро